Натуральне число 938
 938 рік до нашої ери
 938 рік нашої ери